Лас-Навас-де-Хадраке () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Серрания. Занимает площадь 9,03 км². Население — 28 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Гвадалахары